Scottish Open 2016 – jedenasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2016/2017. Rozegrany został w dniach 12–18 grudnia 2016 roku w Emirates Arena w Glasgow (Szkocja).

Nagrody 
Źródło:
 Zwycięzca: 70 000 £
 II miejsce: 30 000 £
 Półfinalista: 20 000 £
 Ćwierćfinalista: 10 000 £
 Ostatnia 16: 6000 £
 Ostatnia 32: 3500 £
 Ostatnia 64: 2500 £

 Najwyższy break: 2000 £
 Łączna suma nagród: 366 000 £

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
Źródło:

Przypisy 

2016 w sporcie
2016
2016 w Szkocji
Sport w Glasgow